Antonín Sucharda je jméno, které mělo více osob:

 Antonín Sucharda st. (1812–1886), český sochař, loutkář a malíř
Antonín Sucharda (1822–1900), učitel, autor pedagogických článků
 Antonín Sucharda ml. (1843–1911), český sochař
Antonín Sucharda (1854–1907), profesor matematiky